Pedagogo  escritor y poeta mexicano. Nació en Pinos, Zacatecas, el 17 de junio de 1943. Se avecindó en Nuevo León, México, a partir de 1943. Es profesor de Instrucción Primaria, egresado de la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Hizo tres especialidades en la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León: Actividades Tecnológicas, Orientación Vocacional y Psicología. En 1974 tomó un curso de Pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid. Su Maestría en Pedagogía es de la Escuela Normal Superior del Estado “Profr. Moisés Sáenz Garza” 

Además de maestro en diversas escuelas primarias, secundarias y preparatorias, y catedrático en varias instituciones de educación superior, ha sido jefe de Orientación Vocacional en el Estado de Nuevo León; director de los Cursos Intensivos de la Normal Superior; jefe del Departamento de Psicopedagogía de la Escuela Normal Superior; coordinador académico de la ENSE; director de Educación Media en el Estado de Nuevo León; director fundador de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Monterrey; director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en México y subsecretario de Desarrollo Académico e Investigación (SENL). Actualmente es director académico y director del Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica de CECyTENL.

Entre otros premios, la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, le otorgó la “Medalla al Mérito Histórico Capitán Alonso de León”; la Secretaría de Educación Pública le impuso la “Medalla Altamirano”, y en 2004 obtuvo el “Premio Pierre Larousse” que otorga la editora Larousse, en Francia, por la Mejor Obra Editorial.

Ha escrito y publicado 89 libros de texto de primaria, secundaria y normal en las líneas de pedagogía, psicología, historia, civismo, educación para la salud, ensayo y filosofía. Además ha publicado otras como: Historia de la Educación Secundaria en Nuevo León, (GobNL, 1990); Breve Historia de la Escuela Normal Superior, (AGENL, 1991); Filosofía de la educación. Hacia una pedagogía para América Latina, (UNAM, 1993); Prácticas de evaluación en el nivel de Educación primaria del Estado de Nuevo León, (Santillana, 2005); El programa enciclomedia en las escuelas primarias de Nuevo León, (Santillana, 2005); Veinte experiencias educativas exitosas en el mundo, (Santillana, 2005); Lenguaje y Matemáticas en el CECyTE, N.L., (CECYTE, N.L.-CAEIP 2007); Desarrollo de habilidades básicas en el CECyTE, N.L., (CECYTE, N.L.-CAEIP 2008); Pescador. Pensamiento educativo (CECYTE, N.L.-CAEIP 2008). En coautoría o coordinación: La educación en Nuevo León, Nueve tomos, (CECYTE, N.L.-CAEIP 2007-2008); La educación que México necesita, (CECYTE, N.L.-CAEIP 2006); Educación. Presencia de mujer, (CECYTE, N.L.-CAEIP 2006); Democracia en la escuela. Un sueño posible, (CECYTE, N.L.-CAEIP 2007); Formación ciudadana. Una mirada plural, (CECYTE, N.L.-CAEIP 2008); La enseñanza de los Derechos Humanos (CECYTE, N.L.-CAEIP 2009); La actitud de los adolescentes nuevoleoneses ante la sexualidad (CECYTE, N.L.-CAEIP 2009)

Referencias 
 

 

 

Pedagogos de México
Nacidos en Pinos